

Osoby 
 Kurt Koblitz – niemiecki polityk
 Neal Koblitz – amerykański matematyk

Zobacz też 
 Köblitz